Nagy Iván
Nagy Iván (1824–1898) történész, genealógus, a Magyarország családai c. mű szerzője 
Nagy Iván (1898–1977) politikus, újságíró
Nagy Iván (1920–1985) diplomata
Nagy Iván (1941–1995) orvos, idegsebész
Nagy Iván (194?) zenész, a Benkó Dixieland Band pozanosa, énekese.
Nagy Iván (1943–2014) balettművész
Nagy Iván (1961) szlovákiai magyar etnológus
Nagy Iván (1963) Ybl Miklós-díjas építész

hasonló nevűek
Nagy Iván Edgár (1877–1947) mezőgazdász, russzista